А́дам Джон Мо́ррисон (, родился 19 июля 1984 года, в Глендайве, штат Монтана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Он был выбран на драфте НБА 2006 года в первом раунде под общим 3-м номером клубом «Шарлотт Бобкэтс». Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Студенческая карьера 
Адам Моррисон выступал за команду Гонзага . 
В сезоне 2003/2004 или сезоне новичков он сыграл 30 матчей. В них Адам Моррисон проводил в среднем на площадке 20,6 минуты, набирал в среднем 11,4 очков, делал в среднем 4,3 подбора, а также в среднем 0,4 перехвата и 0,3 блок-шота, допускал в среднем 1,2 потери, отдавал в среднем 1,4 передачи, получал в среднем 1,2 персональных замечания. 
В сезоне 2004/2005 или сезоне второкурсников он сыграл 31 матч. В них Адам Моррисон проводил в среднем на площадке 34,2 минуты, набирал в среднем 19,0 очков, делал в среднем 5,5 подборов, а также в среднем 1,1 перехвата и 0,3 блок-шота, допускал в среднем 1,7 потери, отдавал в среднем 2,8 передачи, получал в среднем 1,9 персональных замечания. 
В сезоне 2005/2006 или сезоне юниоров он сыграл 33 матчей. В них Адам Моррисон проводил в среднем на площадке 36,5 минуты, набирал в среднем 28,1 очков, делал в среднем 5,5 подборов, а также в среднем 0,4 перехвата и 0,9 блок-шота, допускал в среднем 2,3 потери, отдавал в среднем 1,8 передачи, получал в среднем 2,0 персональных замечания.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Гонзага Бульдогс» (баскетбол)
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Бешикташ»
Люди с сахарным диабетом 1 типа